Азовский сельский совет () — входит в состав Бердянского района Запорожской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в с. Азовское .

Населённые пункты совета 
 
 с. Азовское

Примечания